Mafalda – miejscowość we Włoszech
 Mafalda – komiks
 Principessa Mafalda – włoski statek, który zatonął w 1927
 Mafalda portugalska (1190-1256) – królowa Kastylii.
 Mafalda sabaudzka (1125-1157) – królowa Portugalii.
 Mafalda Sabaudzka (1902-1944) – księżna heska, córka Wiktora Emanuela III